Guadarrama, municipi de la Comunitat de Madrid.
 Riu Guadarrama, afluent del riu Tajo.
 Serra de Guadarrama, serra del Sistema Central.
 Cuenca del Guadarrama, comarca de la Comunitat de Madrid.
 Parc Nacional del Guadarrama
 Túnel del Guadarrama